Unlimited – album di Jimmy Cliff del 1973
Unlimited – album di Reba McEntire del 1982
Unlimited – album dei Susperia del 2004
Unlimited – album dei F.I.R. del 2005
Unlimited – album di Miriam Yeung del 2006
Unlimited – album di Kim Hyun-joong del 2012